

Cinema
Django – film del 1966 diretto da Sergio Corbucci
Django – serie di film
 Django – personaggio protagonista del film Preparati la bara!
 Django – film del 2017 diretto da Étienne Comar

Musica
 Django – album del Modern Jazz Quartet del 1956
 Django – traccia dell'album Django dei Modern Jazz Quartet del 1956

Altro 
 Django – framework open source
 94291 Django – asteroide della fascia principale
 Django – personaggio del manga One Piece
 Django — miniserie televisiva del 2023